Тудорово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тудорово — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Тудорово — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Тудорово — село в Штефан-Водском районе

Украина 
 Тудорово — озеро в Одесской области

См. также 
 Тудоров